Библиотека „Смехурко“ е поредица на издателство „Отечество“ за хумористична детска литература от България и цял свят, която съществува от 1976 до 1993 година.

Надсловът ѝ е заимстван от едноименната книга на Ран Босилек от 1927 г., преиздадена като първа в поредицата.

За 17 години в библиотека „Смехурко“ излизат 26 книги, сред които седем – от български автори. Докато българските книжки са повечето с поезия, сред останалите преобладава прозата (романи, повести, приказки).

Книги в поредицата

Източници 

 Информация за книгите от Библиотека „Смехурко“, Пътеводител на удивителните ни книжки
 Книги от поредицата, достъпни в „Моята библиотека“

Смехурко
Детска литература
Хумор